Sextus Carminius Vetus ist der Name folgender Personen:

* Sextus Carminius Vetus (Konsul 116), römischer Konsul
 Sextus Carminius Vetus (Konsul 150), römischer Konsul